Artificial Intelligence es un disco recopilatorio publicado en el sello Warp Records el 9 de julio de 1992, y posteriormente en 1993 en Estados Unidos por el sello Wax Trax. El álbum es la primera referencia de la serie Artificial Intelligence.

Estilo 
Los temas de Artificial Intelligence tienen un estilo ecléctico y difícil de clasificar. Existen influencias tanto del techno, como pasajes de orientación profundamente ambient, hasta el uso de breakbeats. En general, se considera que este disco define en buena medida y da inicio al género conocido normalmente como IDM (Intelligent dance music).

Track listing

Referencias

Enlaces externos 
 Artificial Intelligence en la página de Warp

Álbumes de Warp Records
Álbumes recopilatorios de 1992